Göttkendorf ist der deutsche Name eines Dorfes im Kreis Allenstein, Ostpreußen, nach 1945 geteilt in:

 Gutkowo, Stadtteil der kreisfreien Stadt Olsztyn, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Gutkowo (Jonkowo), Ort in der Gmina Jonkowo, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen